Бурнак — название населённых пунктов.

Россия 
 Бурнак — село в Балтасинском районе Татарстана.
 Бурнак — село в Жердевском районе Тамбовской области.
 Бурнак — один из вариантов прежнего названия (чаще Старый Бурнак, Бурнак-Аджи) исчезнувшего села Селезнёвка в Первомайском районе Крыма.